Хватал () — чешская фамилия. Известные носители:
 Хватал, Вацлав (род. 1946) — чешско-канадский математик.
 Хватал, Франц Ксавер (1808—1879) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.